Steinhauer steht für:

 Steinhauer, historischer Handwerksberuf im Steinbruch
 Steinhauer, historischer Ausdruck für Steinbildhauer (norddeutsch)

Steinhauer ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Steinhauer (* 1965), deutsche Germanistin
 Annette Steinhauer (* 1970), deutsche Illustratorin
 Dennis Steinhauer (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Edwin Steinhauer (1916–1996), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdL
 Eric W. Steinhauer (* 1971), deutscher Bibliothekar und Jurist
 Ernst Steinhauer (1925–2005), deutscher Kanute
 Erwin Steinhauer (* 1951), österreichischer Schauspieler und Kabarettist
 Franziska Steinhauer (* 1962), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich Steinhauer (1933–2019), deutscher Schauspieler und Sänger („Nachtigall von Ramersdorf“)
 Gisela Steinhauer (* 1960), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Gustav Steinhauer (1870–um 1930), deutscher Marineoffizier
 Harald Steinhauer (* 1951), deutscher Musikproduzent und Komponist
 Harry Steinhauer (1905–2006), kanadisch-US-amerikanischer Germanist deutscher Herkunft
 Hermann Steinhauer, deutscher Fußballspieler
 Karl Steinhauer (1902–1981), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Lothar Steinhauer (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Lukas Steinhauer (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Margarete Tjaden-Steinhauer (* 1936), deutsche Soziologin und Politikwissenschaftlerin
 Nina Steinhauer (* 1996), deutsche Telemarkerin
 Olen Steinhauer (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ralph Steinhauer (1905–1987), kanadischer Politiker
 Tatjana Steinhauer (* 1991), deutsche Wasserballspielerin
 Ulrich Steinhauer (1956–1980), Grenzsoldat der DDR und Opfer der Berliner Mauer
 Waltraud Steinhauer (1925–2002), deutsche Gewerkschafterin und Politikerin (SPD), MdB
 Wilhelm Steinhauer (1842–1906), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Willy Steinhauer (1898–1970), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Steinauer